Бе́гли () — английская фамилия. Известные носители:

 Бегли, Андреа (род. 1986) — британская певица.
 Бегли, Томас (1970—1993) — доброволец Временной Ирландской республиканской армии.
 

Псевдонимы
 Луис Бегли (настоящее имя Людвиг Беглейтер; род. 1933) — американский романист, киносценарист, адвокат.

См. также 
 Бэгли

Примечания